Суперкубок Франции по футболу 2013 года () — 18-й розыгрыш Суперкубка Франции, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпион Лиги 1 и обладатель Кубка Франции предыдущего сезона. Матч состоялся 3 августа 2013 года на стадионе «Ангондже» в столице Габона Либревиле. В пятый раз подряд Суперкубок разыгрывался за пределами Франции. Матч обслуживал судья из Бельгии — Жером Эфонг Нзоло
.

Обладателем суперкубка Франции стал «Пари Сен-Жермен», выигравший у «Бордо» со счётом 2:1 в основное время матча.

Перед матчем 
Обе команды неоднократно ранее играли в матчах за Суперкубок. ПСЖ в 2013 году принял участие в розыгрыше трофея в шестой раз, для «Бордо» этот матч за Суперкубок стал четвёртым в истории. Обе команды с момента начала проведения официальных матчей за Суперкубок становились его обладателями по 2 раза, но ни разу до этого матча не разыгрывали трофей во встречах между собой.

У парижской команды в матче не смог принять участие из-за травмы полузащитник сборной Франции Жереми Менез. В списке травмированных «Бордо» перед матчем оказались 4 человека: игроки сборной Мали Шейк Дьябате и Абду Траоре, а также полузащитник Жюльен Фобер и нападающий Давид Белльон.

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Статистика матча

См. также 
 Чемпионат Франции по футболу 2012/2013
 Кубок Франции по футболу 2012/2013

2013
Франция
Суперкубок Франции 2013
Суперкубок Франции 2013
Август 2013 года
События 3 августа
Спортивные соревнования в Либревиле
2010-е годы в Габоне
Спорт во Франции в 2013 году
Международные спортивные соревнования в Габоне
Футбольные соревнования в Габоне